Игорь Николаевич Ларионов: Ларионов, Игорь Николаевич (род. 1960) — советский и российский хоккеист, функционер, тренер.
 Ларионов, Игорь Николаевич (род. 1986) — российский игрок в пляжный футбол.